Хорија има више значења:

 Хорија (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Хорија (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Хорија (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Хорија (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Хорија (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Хорија (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Хорија (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији
 Општина Хорија (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији
 Општина Хорија (Тулћа), општина у округу Тулћа у Румунији